Farsa (cuina)
 Farsa (gènere operístic)
 Farsa (obra teatral), tipus d'obra teatral l'estructura i la trama de la qual es basa en situacions on els personatges es comporten de manera extravagant 
 La farsa (Àngel Guimerà), comèdia en tres actes i en prosa, original d'Àngel Guimerà, estrenada al teatre Romea de Barcelona